Orrell är en stad i Wigan i Greater Manchester i England. Orten har 11 513 invånare (2011).

Referenser 

Orter i Greater Manchester
Unparished areas i Greater Manchester
Wigan